Il singolare del torneo di tennis Hurricane Tennis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jesse Levine che ha battuto in finale Robert Kendrick 6-3, 5-7, 7-63.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (finale)
 Amer Delić (primo turno)
 Jesse Levine (Campione)
 Kevin Kim (primo turno)

 Iván Miranda (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Jesse Witten (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hurricane Tennis Open 2008